Urban o Urbán es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Adolf Urban (1914-1943), futbolista alemán, que disputó toda su carrera deportiva en el FC Schalke 04 de su nativa Gelsenkirchen.
 Benjamin D'Urban (1777-1849), político y militar británico, gobernador de la colonia del Cabo (ahora Sudáfrica), y lugarteniente general del Ejército británico.
 Ignatz Urban (1848-1931), botánico alemán, especialista en la flora de América tropical.
 Jan Urban (1962-), futbolista (ya retirado) y entrenador polaco.
 Karl Urban (1972-), también conocido como Karl Heinz Urban, actor neozelandés.
 Keith Urban (1967-), también conocido como Keith Lionel Urban, artista neozelandés, cantante de música country radicado en Australia.
 Marcus Urban (1971-), escritor alemán, y futbolista no profesional.
 Miguel Urbán (1980-), activista y político español, cofundador de Podemos.
 Miloš Urban (1967-), novelista y traductor checo.